Moctezuma, nome comum a dois imperadores astecas e origem do termo Montezuma.

Montezuma, uma ópera do compositor italiano Antonio Vivaldi

Localidades

Montezuma (Minas Gerais)

Montezuma (Colorado)
Montezuma (Geórgia)
Montezuma (Indiana)
Montezuma (Iowa)
Montezuma (Kansas)
Montezuma (Ohio)
Ou ainda:
Montezuma Creek

Desambiguações de topônimos